Перша професіональна футбольна ліга 2022—2023 — 99-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 bulgarian-football.com  
 Професіональна футбольна група А на soccerway 

2023
Болгарія
Болгарія
2022 у болгарському спорті
2023 у болгарському спорті